

Cinema e televisione 
 Maggie – film del 1960
 Maggie – serie televisiva britannica (1981-1982)
 Maggie – serie televisiva statunitense (1981-1982)
 Maggie – film del 1986
 Maggie – serie televisiva statunitense (1998-1999)
 Maggie – serie animata Disney (2005-2006)
 Maggie – serie televisiva statunitense (2013)
 Contagious - Epidemia mortale (Maggie) – film del 2015 diretto da Henry Hobson
 Maggie () – film coreano del 2019
 Maggie – serie televisiva statunitense (2022)

Musical 
 Maggie – musical di Broadway del 1953 con musiche di William Roy
 Maggie – musical di West End del 1977 con musiche di Michael Wild

Personaggi 
 Maggie – personaggio dell'anime È un po' magia per Terry e Maggie
 Maggie – personaggio della serie animata Maggie e l'incredibile Birba
 Maggie – personaggio della serie animata Maggie & Sam
 Maggie – personaggio della serie animata I Simpson
 Maggie – personaggio della serie Twilight
 Maggie – personaggio della serie a fumetti e della serie televisiva The Walking Dead

Altro 
 Maggie – nome proprio di persona inglese femminile